Джон Талман (; июль 1677, Вестминстер, Лондон — 3 ноября 1726, Лондон, Великобритания) — британский антиквар и коллекционер произведений искусства.

Биография 
Старший сын известного архитектора эпохи барокко Уильяма Талмана. Получил образование в Итоне.

В 1709—1717 годах жил и путешествовал по Италии, собирая предметы старины, стал другом любителя антиквариата папы римского Климента XI. После возвращения на родину, был одним из основателей и членом Лондонского общества антикваров, учрежденного в поддержку национальных музеев, библиотек и галерей, долгое время бывшего основным хранилищем древних артефактов, графики, редких книг, манускриптов и картин.

В Лондонской Национальной портретной галерее сохранилась картина работы Джузеппе Грисони, на которой изображено семейство Талманов. Джон Талман в центре между отцом Уильямом (сидит, слева) и его сестрой Фрэнсис и матерью Ханной (справа).

Примечания

Ссылки 
 Talman, John

Антиквары Великобритании
Коллекционеры XVII века
Коллекционеры XVIII века
Выпускники Итона
Умершие в Лондоне